Mantell ist der Name von:

 Gideon Mantell (1790–1852) britischer Arzt, Geologe und Paläontologe
 Joe Mantell (1915–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Jürgen Mantell (* 1944), deutscher Politiker, Verwaltungsbeamter und Sportfunktionär
 Thomas F. Mantell (1922–1948), US-amerikanischer Pilot der in dem nach ihm benannten Mantell-Zwischenfall verwickelt war

Sonstiges:
 Mantell Screes, Felssporn im Coatsland, Antarktika